Název Medvědí potok má více vodních toků:

 Medvědí potok (přítok Huťského potoka) – pravostranný přítok Huťského potoka v okrese Český Krumlov
 Medvedí potok – pravostranný přítok Ipoltice na Slovensku v Žilinském kraji
 Medvědí potok (přítok Danglesbachu) (Plassendorfer Bach) – pravostranný přítok Danglesbachu v okrese Domažlice
 Medvědí potok (přítok Labe) – levostranný přítok Labe v okrese Trutnov
 Medvědí potok (přítok Losinky) – pravostranný přítok Losinky v okrese Šumperk
 Medvědí potok (přítok Milošovského potoka) – levostranný přítok Milošovského potoka v okrese Frýdek-Místek
 Medvědí potok (přítok Mohelnice) – pravostranný přítok Mohelnice v okrese Frýdek-Místek
 Medvědí potok (přítok Slavíče) – pravostranný přítok Slavíče v okrese Frýdek-Místek
 Medvědí potok (přítok Volyňky) – levostranný přítok Volyňky v okrese Prachatice